peut désigner :
 la  mixte (Espagne républicaine)
 la  d'infanterie (France)
 la  (Royaume-Uni)
 la  de montagne (Ukraine)
 la  (Union soviétique)